A 24 132-es számú mellékút egy majdnem pontosan tíz kilométeres hosszúságú, öt számjegyű mellékút Heves megyében, a Mátraalján.

Nyomvonala 

A 2420-as útból ágazik ki, annak a 7+500-as kilométerszelvénye közelében. Kiágazási pontjához a környező települések közül Detk központja fekszik a legközelebb, de a terület valójában az innen jóval keletebbre fekvő Aldebrőhöz tartozik. Egy kilométer után átlép Vécs területére; a település központját a 4+450-es kilométerszelvénye környékén éri el, ott torkollik bele a 24 131-es út. A hetedik és kilencedik kilométere között, mintegy 2 kilométeren át Aldebrő és Feldebrő határvonalán húzódik, majd keresztezi a 2007-ben megszüntetett  nyomvonalát, közvetlenül az egykori Feldebrő megállóhely térsége mellett, annak déli szélén; onnantól már teljesen feldebrői területen halad. A 2417-es útba torkollva ér véget, annak a 6+350-es kilométerszelvénye közelében.

Teljes hossza az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 9,916 kilométer.

Források 

 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. május 6.

Jegyzetek 

24132